Fed Cup, tournoi mondial de tennis féminin 
 FED Cup, coupe d'Europe de football américain